Toninho ist der Name folgender Personen:

 Toninho (* 1948/1949), brasilianischer Fußballspieler, siehe Antonio Martins
 Toninho (1948–1999), brasilianischer Fußballspieler, siehe Antônio Dias dos Santos 
 Toninho (* 1965), brasilianischer Fußballspieler, siehe Antônio Benedito da Silva

 Toninho Cerezo (* 1955), brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 Toninho Ferragutti, brasilianischer Akkordeonist und Komponist
 Toninho Guerreiro (1942–1990), brasilianischer Fußballspieler
 Toninho Horta (* 1948), brasilianischer Jazzmusiker
 Toninho Ramos (1942–2023), brasilianischer Gitarrist